«Храбрым судьба помогает» (; ), также «судьба помогает смелым», — латинская поговорка, в этой или подобной форме встречающаяся у классических писателей. По мнению латинского писателя Клавдиана, основная мысль этой поговорки принадлежит ещё греческому поэту Симониду (V век до н. э.).

Примеры употребления 
 У Теренция в комедии «Формион» («Phormio» 1, 4);
 у Цицерона в трактате «Тускуланские беседы», посвящённом Бруту («Tusculanae» 2, 4, 11);
 у Ливия в «Истории от основания города» («Ab Urbe Cond.», XXXIV, 37);
 возможно, была произнесена Плинием Старшим, когда он собирался наблюдать извержение Везувия (79), во время которого потерял жизнь (о чём пишет Плиний Младший, «Epistulae», VI, 16).

Другие формы употребления 
Часто эта поговорка употребляется и в форме «Audacem (или Audentes) fortuna juvat», в частности у Вергилия ((Aen. X, v. 284) ). Эта форма имеет менее оригинальный характер, потому что в ней пропадает любимая вообще народом и в особенности часто встречающаяся в народных изречениях как древних веков, так и нового времени аллитерация (Fort-es — fort-una).

Соответствующая этой поговорке русская звучит уже более по-христиански: «Смелым Бог владеет». Подобно этому, и Шиллер в своём «Вильгельме Телле» (акт I, сцена 2) говорит: «» («Храброму/мужественному помогает Бог»).

Крылатое выражение Fortis fortuna adiuvat исторически используется в качестве девиза различных армий в Англосфере. В частности, используется до настоящего времени в армии США и на гербах отдельных семей и кланов.

Употребление в кинематографе 
Список кино- и телефильмов, а также мультфильмов и сериалов, в которых так или иначе присутствует фраза:
 Star Trek: Deep Space Nine (1993—1999) эпизод "Цена доблести": "Фортуна любит смелых" — Капитан Бенджамин Сиско.
 Сериал «Баффи, истребительница вампиров» (1997—2003): «Удача благоволит храбрым» — Баффи Саммерс.
 Серия фильмов Джон Уик — надпись Fortis fortuna adiuvat вытатуирована на спине Джона Уика (видна в сцене в душе в первой части фильма и в сцене переодевания костюма во второй).
Александр, фильм 2004 года — титры в начале фильма.

См. также 
 Бог помогает тем, кто сам себе помогает ()
 Список крылатых латинских выражений

Примечания

Источники 
 

Пословицы
Латинские фразы и выражения